Министерство экономики Республики Беларусь (Минэкономики; ) — орган государственного управления, разрабатывающий общую стратегию экономического развития страны, реализующий политику в области привлечения инвестиций и развития предпринимательства, участвующий в разработке государственной политики по экономическим вопросам и осуществляющий некоторые функции по экономическому регулированию. Министр — Александр Викторович Червяков.

История 
Министерство было создано постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 1994 года на базе Государственного комитета Республики Беларусь по экономике и планированию (бывшего Госплана). При министерстве были созданы два департамента — цен и по экономическим вопросам обороны. 24 мая 1994 года Совет Министров утвердил положение о министерстве, 6 октября 1995 года он же утвердил новое положение. 2 июля 1997 года Совет Министров скорректировал функции министерства, поручив ему некоторые задачи в области энергетики. 23 января 1998 года при министерстве были образованы Комитет цен, Комитет по инвестициям и Комитет по экономическим вопросам обороны. 4 мая 1998 года были утверждения положения о министерстве и об этих комитетах. 24 сентября 2001 года указом президента в министерстве были созданы:
 Департамент по предпринимательству (создан на базе упразднённого Министерства предпринимательства и инвестиций);
 Департамент по управлению государственным имуществом (создан на базе упразднённого Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации);
 Департамент по санации и банкротству;
 Фонд поддержки малого и среднего бизнеса (упразднён 31 августа 2002 года, присоединён к Департаменту по предпринимательству);
 Фонд государственного имущества.
3 октября 2001 года Совет Министров упразднил три комитета при министерстве (цен, по инвестициям и по экономическим вопросам обороны) и возложил их функции на министерство. 31 октября 2001 года Совет Министров образовал 5 департаментов в структуре министерства:
 Департамент макроэкономического анализа и прогнозирования;
 Департамент антимонопольной и ценовой политики;
 Департамент по делам инвестиций;
 Департамент по экономическим вопросам обороны;
 Департамент экономики отраслей ТЭК, химической, микробиологической, фармацевтической промышленности и балансов топливно-энергетических ресурсов.

В связи с широкой сферой деятельности набор функций министерства неоднократно менялся. Министерству несколько раз поручались функции упразднённых ведомств, а другие функции передавались вновь образованным ведомствам. Так, по положению 1998 года, министерство должно было заниматься антимонопольным регулированием; впоследствии эта функция была передана Министерству антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Структура 
Структура центрального аппарата министерства (по состоянию на 21 августа 2019 года):
 Департамент по предпринимательству;
 Департамент по санации и банкротству;
 Главное управление инвестиционной политики;
 Главное управление макроэкономического анализа и прогнозирования;
 Главное управление методологии и координации государственных программ;
 Главное управление регионального развития и имущественных отношений;
 Главное управление стратегического развития и международного сотрудничества;
 Главное управление устойчивого развития;
 Главное управление экономики промышленности;
 Главное управление экономической интеграции;
 Управление информационных технологий;
 Управление инфраструктуры развития;
 Управление по мобилизационной подготовке экономики;
 Управление прогнозирования внешней торговли;
 Управление экономики социальной сферы;
 Управление экономики строительства;
 Управление экономики инновационной деятельности;
 Отдел международной технической помощи.

Министерству также подчиняются следующие организации:
 ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики РБ»;
 Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей;
 РУП «Информационный центр Министерства экономики РБ»;
 Государственное учреждение «Национального агентство инвестиций и приватизации»;
 территориальные органы по санации и банкротству.

Руководство 
 Министр — Червяков Александр Викторович (с 4 января 2020 года),
 Первый заместитель министра — Чеботарь Юрий Адамович,
 Заместитель министра — Перминова Елена Александровна,
 Заместитель министра — Ярошевич Дмитрий Викторович,
 Заместитель министра — Никитина Анжелика Александровна,
 Заместитель министра — Митянский Сергей Витальевич (с 21 декабря 2020).

Бывшие министры 
 Линг, Сергей Степанович (апрель 1994 — март 1995 года);
 Бадей, Григорий Петрович (март 1995 — август 1996 года)>;
 Шимов, Владимир Николаевич (ноябрь 1996 — июнь 2002 года);
 Кобяков, Андрей Владимирович (июль 2002 — декабрь 2003 года);
 Зайченко, Николай Петрович (декабрь 2003 — декабрь 2009 года);
 Снопков, Николай Геннадьевич (декабрь 2009 — декабрь 2014 года);
 Зиновский, Владимир Иванович (декабрь 2014 — август 2018 года);
 Крутой, Дмитрий Николаевич (18 августа 2018 года — 29 ноября 2019 года).

Геральдические символы 
Указом Президента Республики Беларусь № 197 от 25 мая 2021 года с целью сохранения и развития традиций экономических органов Республики Беларусь были созданы эмблема и флаг Министерства экономики Республики Беларусь, а также их положения.

Эмблема Министерства экономики Республики Беларусь представляет собой круг со стилизованным рисунком земного шара фиолетового цвета на светло-сером фоне с параллелями и меридианами светло-серого цвета и обрамлением серебристого цвета. В центре земного шара размещён контур территории Республики Беларусь белого цвета с обрамлением фиолетового цвета. Внутри контура — стилизованная столбчатая диаграмма в виде девяти вертикальных прямоугольников белого цвета, ограниченных сверху фиолетовой линией, имеющей форму графика экспоненты и заканчивается стрелкой, направленной вправо и вверх. Граница круга ограничена фиолетовыми линиями. В верхней части обрамления на белом фоне размещено изображение белорусского орнамента красного цвета, внизу — надпись фиолетового цвета «Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь». Верхнюю часть обрамления венчает изображение Государственного герба Республики Беларусь фиолетового цвета.

Флаг Министерства экономики Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище фиолетового цвета с соотношением сторон 1:2. По центру внешней и изнаночной сторон полотнища расположена эмблема Министерства экономики.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Беларусь
Экономики
Появились в 1994 году в Белоруссии
Организации, основанные в 1994 году
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании